Emmure — американская металкор группа, основанная в 2003 году, первоначально в Нью-Фэрфилд, позже переехавшая в Куинс для совместной деятельности всех участников группы. На данный момент имеет 8 студийных альбомов и один ЕР.

История 
История команды Emmure началась с инициативы её будущего вокалиста Фрэнки. К 16 годам молодой обитатель боро Куинс в Нью-Йорке уже успел поиграть в девяти различных группах.
В апреле 2003-го на одном из музыкальных форумов он познакомился с первым будущим барабанщиком группы — Джо Лайонетти. Они обменивались своими демозаписями до тех пор, пока не осознали, что обязательно должны основать группу. Однако столкнулись с одной проблемой — Палмери жил в Нью-Йорке, а Лайонетти — в городе Нью-Фэрфилд, штат Коннектикут, вместе со своим братом, гитаристом Беном. «Каждую неделю я брал билет до Коннектикута. За год я потратил уйму денег на дорогу. Но позже к нам присоединились гитарист Джэсс Кэтив и басист Марк Дэвис, у нас не оставалось иного пути, как двигаться вперед» — говорит Фрэнки.
Поначалу их жанр больше был похож на гангста-рэп, но когда пришел Джесс, гитарист, он принес с собой новый стиль написания музыки, более тяжелый, более мощный, благодаря которому и сформировалось современное звучание группы.
Когда сформировался состав группы, Emmure начали проводить концерты, которые пользовались популярностью. В сентябре 2004 года записали несколько демо, чем привлекли внимание лейбла This City Is Burning Records, который помог им выпустить ЕР «The Complete Guide To Needlework», после чего подписали контракт с лейблом Victory Records, с последующим выходом первого полноформатного альбома «Goodbye To The Gallows».

7 мая 2013 года прямо во время московского концерта Emmure в клубе Plan B, вокалист Фрэнки Палмери получил сильный удар током. Из-за этого группа не смогла продолжить выступление. Как позже заявили организаторы, причиной инцидента стала неисправность оборудования. Музыкант не получил серьёзных травм и сумел довольно быстро оправиться от пережитого. Позже Emmure заявили, что любят Россию и обязательно вернутся, что и сделали в июне 2014 года и осенью 2015 года.

В феврале 2014 года Emmure анонсировали тур по России и СНГ в июне в поддержку нового альбома Eternal Enemies. В рамках тура группа выступила в Киеве, Минске, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

22 декабря 2015 года СМИ, включая Alternative Press и Lambgoat, сообщили, что все участники группы, кроме Фрэнки Палмери, покинули её. Бывший басист группы Марк Дэвис подтвердил, что четверо участников выбыло, и они создадут собственный проект.

Тем не менее Emmure продолжил своё существование за счёт вовлечения гитариста Джоша Трэвиса (Glass Cloud, ex-The Tony Danza Tapdance Extravaganza). Джош, в свою очередь, нашёл нового басиста и нового барабанщика, коими стали Фил Локетт (Glass Cloud, ex-The Tony Danza Tapdance Extravaganza) и Джош Миллер (Glass Cloud). Позже было анонсировано о начале работы над новым полноформатным альбомом и подписании на лейбл SharpTone Records. Седьмая студийная пластинка под названием Look at Yourself вышла 3 марта 2017 года.

Состав 
Текущий состав
 Фрэнки Палмери — вокал (2003 — настоящее время)
 Джош Трэвис — гитара (2016 — настоящее время)
 Николас Пятт — бас-гитара (2018 — настоящее время)

Бывшие участники группы
 Джош Аммерманн — соло-гитара (2003)
 Бен Лайонетти — ритм-гитара (2003—2009)
 Джо Лайонетти — ударные (2003—2009)
 Майк Каабэ — ударные (2009—2011)
 Дэн Стайндлер — бас-гитара (2003—2004)
 Марк Кастилло — ударные (2012—2014)
 Марк Дэвис — бас-гитара (2004—2015)
 Джэсс Кэтив — соло-гитара (2003—2015)
 Майк Мулхоланд — ритм-гитара (2009—2015)
 Адам Пирс — ударные (2014—2015)
 Фил Локетт — бас-гитара (2016—2018)
 Джош «Baby J» Миллер — ударные (2016—2021)

Временная шкала

Дискография

Альбомы

Мини-альбомы 
 The Complete Guide To Needlework (2006)

Демо 
 Nine Eleven Zero Four (2004)
 Demo (2005)

Примечания 

Металкор-группы США
Дэткор-группы США
Музыкальные коллективы из Коннектикута
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Ню-метал-группы США
Исполнители Victory Records